Ford City (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Ford City (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.